Чемпионат Европы по самбо 2017 года прошёл 18-22 мая в Минске (Белоруссия).

Медалисты

Мужчины

Женщины

Боевое самбо

Командные результаты

Спортивное самбо, женщины 
 ;
 ;
 ;

Спортивное самбо, мужчины 
 ;
 ;
 ;

Боевое самбо 
 ;
 ;
 ;

Ссылки 
 
 

Чемпионаты Европы по самбо
Май 2017 года
2017 год в самбо
Международные спортивные соревнования в Минске
Спорт в Белоруссии в 2017 году
самбо
Чемпионаты Европы в Белоруссии
Международные соревнования по самбо в Белоруссии